

A történelmi alap

Nagy Lajos, a magyar történelem egyik, ha nem a legnagyobb hatású királya. Az ő uralkodása alatt „mosta Magyarország határait három tenger.” Ez akkor is így volt, ha a valóságban a Lengyel és az akkori Horvát terület közigazgatásilag nem tartozott Magyarország fennhatósága alá.

Történet
Augusztus végén Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület, Sasvári Sándor, Moravetz Levente és Laklóth Aladár megalapította a Magyar Történelmi Színházat, melynek fő célja, hogy széles körben megismertesse hazánk történelmét, és ápolja sokszínű kultúránkat. Ezt a missziót indítják el Szolnoki Péter zenéjével színpadra állított Sárkányszív bemutatójukkal, mely egy kicsit történelmi, kicsit meseszerű, hitet, örömöt nyújtó musical. Egyszerre nyújt majd szórakozást a kicsiknek és a felnőtteknek is egyaránt.

A Sárkányszív a monumentális színpadon 11 szólista, 20 táncos, 2 tűzzsonglőr, 3 lovaskaszkadőr, 6 statiszta segítségével kalauzolja a nézőket Nagy Lajos király udvarába, abba az izgalmas korszakba, amely családi és hatalmi törekvések miatt trónviszályokkal sújtotta Magyarországot. Története szerint egy mesebeli alak, a Sárkány kalauzolja Zsigmondot a férfivá és uralkodóvá válás útvesztőjében, s a történelem valós momentumai során megelevenedik Nagy Lajos és lánya, Mária alakja, de Erzsébet királyné és Garai Miklós meghatározó szerepét is megismerhetik a nézők. A történelem és a mese nem csupán ott találkozik a musicalben, hogy 1408-ban Zsigmond létrehozta a Sárkány Lovagrendet, de a királyné hatalmi törekvései nyomán megjelent gonoszság és egy szép szerelem története is kibontakozik.

Az előadás érdekessége, hogy a produkció a lovasszínházat új szintre emeli: rögtön a nyitányban lóháton érkezik a király és kísérete, illetve számtalan jelenetben is hangsúlyos szerepet kapnak ezek a nemes állatok. Hol szólisták éneklés közben lovagolják be a teret magasztos érzést keltve, hol a lovagi tornák hangulatát idézik.

2020-as szereposztás
Nagy Lajos – Sasvári Sándor Jászai Díjas
Sárkány – Besenczi Árpád Jászai Díjas
Zsigmond – Lukács Dániel
Mária – Kardffy Aisha
Erzsébet királyné – Debrei Zsuzsanna
Garai Miklós – Götz Attila
Forgách Balázs – Bot Gábor / Csengeri Attila
Horváti – Gergely Róbert
Lackfi István – Beleznay Endre
Delian lovag – Reiter Zoltán
Hedvig – Katz Zsófia
Udvaronc – László Csaba

Valamint
a Moravetz Produkció Tánckara és csoportos szereplői
Tűzzsonglőrök
Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara
Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület

Díszlet: Bényei Miklós
Jelmez: Molnár Gabriella
Koreográfus: Halmi Zoltán
Producer: Moravetz-Somogyvári Andrea
Rendező-producer: Moravetz Levente

Dalok 
I. felvonás:
Nyitány
Magyarnak férfi kell
Sárkány
Hazám
A jóslat
Szerelem kéne
Füllentés
Manók Birodalma

II. felvonás
Nyitány
Jár a királynak
Olyan akarok lenni
Füllentés
M'ért rontjuk el?
Kard vagy tőr
Tavaszigéző
A párbaj
A Sárkány halála
Finale ultimo

Zenei felvétel
Hangmérnök: Szentmihályi Gábor
Szimfonikus hangszerelés: Ott Rezső
zongora – Demko Gergő – Szolnoki Péter
gitár, basszusgitár, fuvola, piccoló – Szolnoki Péter
dob – Szentmihályi Gábor
tekerőlant – Andrássy Ferenc

Jegyzetek

Források 
 M5 Librettó interjú

 
Musicalek